Ліза Реймонд була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Аманду Кетцер з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Kroger St. Jude International 2003
Тур WTA 2003